Jaume d'Ulm, dominic i pintor alemany, m. 1419.
 Jaume de Varazze, dominic, bisbe de Gènova i autor de la Llegenda àuria, m. 1298
 Jaume l'Almoiner, jurista i servita italià, m. 1304.
 Jaume el Conqueridor, rei de la Corona d'Aragó, considerat beat a l'Orde de la Mercè per haver-la fundat.
 Jacopone da Todi, franciscà italià, m. 1306.